Camillo Togni (1922-1993), compositeur et pianiste italien ;
 Flavio Togni (né en 1960), artiste italien de cirque ;
 Giorgio De Togni (né en 1985), joueur italien de volley-ball.

Voir aussi
 Raul Togni Neto (né en 1992), un joueur brésilien de basket-ball.
 Togny-aux-Bœufs, une commune française de la Marne.